Rockenfeller ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Heinz Rockenfeller, deutscher Regisseur 
 Mike Rockenfeller (* 1983), deutscher Rennfahrer
 Theo Rockenfeller († 1951), deutscher Journalist und Filmproduzent 

Siehe auch:
 Rockefeller